

Croazia 
 Chiesa di San Marco – a Zagabria

Italia

Abruzzo 
 Chiesa di San Marco – a L'Aquila

Campania 
 Chiesa di San Marco dei Sabariani – a Benevento
 Chiesa di San Marco – a Pozzuoli

Lombardia 
 Chiesa di San Marco – a Bergamo
 Chiesa di San Marco – a Cavernago
 Chiesa di San Marco – a Foresto Sparso
 Chiesa di San Marco – a Milano
 Chiesa di San Marco – a San Giovanni Bianco
 Chiesa di San Marco – a Vigevano

Liguria 
 Chiesa di San Marco al Molo – chiesa di Genova

Marche 
 Chiesa di San Marco – a Jesi
 Chiesa di San Marco – a Ponzano di Fermo

Piemonte 
 Chiesa di San Marco – a Novara
 Chiesa di San Marco – a Varallo
 Chiesa di San Marco – a Vercelli

Puglia 
 Chiesa di San Marco - ad Altamura
 Chiesa di San Marco dei Veneziani – a Bari
 Chiesa di San Marco – a Foggia
 Chiesetta di San Marco – a Lecce

Sardegna 
 Chiesa di San Marco – chiesa di Ollastra

Sicilia 
 Chiesa di San Marco – a Paternò

Toscana 
 Chiesa di San Marco – a Cortona
 Chiesa di San Marco – chiesa a Lucca
 Chiesa di San Marco Vecchio – a Firenze
 Chiesa di San Marco – a Pistoia
 Chiesa di San Marco alle Grotte – a Portoferraio

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di San Marco – Magras, frazione di Malé
 Chiesa di San Marco – Predaia
 Chiesa di San Marco – Primiero San Martino di Castrozza
 Chiesa arcipretale di San Marco – Rovereto
 Chiesa di San Marco – Trento

Veneto 
 Chiesa di San Marco – a San Stino di Livenza
 Chiesa di San Marco in San Girolamo – a Vicenza

Serbia 
 Chiesa di San Marco – a Belgrado

Pagine correlate 
 Basilica di San Marco (disambigua)
 Chiesa di San Marco Evangelista
 Cattedrale di San Marco